Deux batailles remarquables se sont déroulées à Hasselt, en Belgique :
 la bataille de Hasselt (1798), durant la Guerre des Paysans ;
 la bataille de Hasselt (1831), durant la campagne des Dix-Jours.